Владимир Харин:
 Харин, Владимир Анатольевич (род. 1964) — советский и российский футболист.
 Харин, Владимир Емельянович (1957—2013) — российский зоолог, ихтиолог, герпетолог, специалист по морским змеям.
 Харин, Владимир Олегович (род. 1974) — российский пианист, профессор Венского университета музыки и исполнительского искусства.
 Примечания